Брюховецький — прізвище.

Персоналії 
 Брюховецький Володимир Петрович (*4 грудня 1955, Новопсков, Луганська область, УРСР) — заслужений тренер України з баскетболу.
 Брюховецький В'ячеслав Степанович (*14 липня 1947) — Герой України, український літературознавець, педагог і громадський діяч.
 Брюховецька Дарія Дмитрівна (1639—1669), уроджена  — дружина українського гетьмана Івана Брюховецького.
 Брюховецький Іван Мартинович (1623—1668) — Гетьман Лівобережної України у 1663–1668 рр.
 Брюховецький Іван Якович (*27 лютого 1932) — механізатор, Герой Соціалістичної Праці.
 Брюховецька Лариса Іванівна (* 7 січня 1949) — український кінокритик, кінознавець.
 Брюховецький Яків Михайлович (* 6 жовтня 1931, с. Головківка, Чигиринський район, Черкаська область — † 2006) — український гончар, музейний діяч, Заслужений майстер народної творчості України.

Територіальні назви:

 Брюховецький район
 Брюховецька — станиця в Краснодарському краї

Українські прізвища